Pidoux ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Apelbaum Pidoux (* 1948), Schweizer Diplomatin
 Pierre Pidoux (1905–2001), Schweizer evangelischer Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler